Suvorovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Suvorovo, kommun, Varna, 
 Suvorovo (ort i Bulgarien), Varna, Obsjtina Suvorovo,

Moldavien 

 Ştefan Vodă (distriktshuvudort), Raionul Ştefan Vodă,